La Coppa di Slovacchia 2018-2019, conosciuta anche come Slovnaft Cup per ragioni di sponsorizzazione, è stata la ventiseiesima edizione del torneo. Il vincitore della competizione si qualifica per il Primo Turno di Qualificazione della UEFA Europa League 2019-2020. La squadra campione in carica era lo . Lo  ha vinto il trofeo per la seconda volta nella sua storia.

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 luglio 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 luglio 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 luglio 2018

Secondo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 luglio 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 luglio 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 luglio 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 luglio 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 luglio 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 luglio 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 luglio 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 luglio 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1º agosto 2018

Terzo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 agosto 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 agosto 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 agosto 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 agosto 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 settembre 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 settembre 2018

Quarto turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 agosto 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 settembre 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 settembre 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 settembre 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 settembre 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 settembre 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 settembre 2018

Quinto turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 ottobre 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 ottobre 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 ottobre 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 ottobre 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 ottobre 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 ottobre 2018

Ottavi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 ottobre 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 ottobre 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 novembre 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 novembre 2018

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 marzo 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 marzo 2019

Semifinali 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 aprile 2019 / 17 aprile 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 aprile 2019 / 16 aprile 2019

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 Slovak Cup Soccerway.com

Calcio nel 2018
Calcio nel 2019
Edizioni della Slovenský Pohár